El paral·lel 11º sud és una línia de latitud que es troba a 11 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 11° de latitud sud, un grau de longitud equival a  109,287 km; la longitud total del paral·lel és de 39.344 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 1.216 km i a 8.785 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 11° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Per uns 8 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 5 km
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Per uns 13 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 15 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 13 km
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Malawi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de l'illa de Dana al sud de Roti
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Timor
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Melville i la península de Cobourg, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Croker, Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les illes Wessel, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Península del Cap York, Queensland
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre illes de l'arxipèlag Louisiade, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Rennell, 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de Makira,  Passa al sud de Nendo,  Passa al nord d'Utupua, 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Swains,  (reclamat per ) Passa al sud de l'atol Pukapuka, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Acre
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Acre
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Acre - Per uns 15 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Rondônia Mato Grosso estat de Tocantins estat de Bahia Sergipe
|-
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 10º sud
 Paral·lel 12º sud

Referències 

Línies de latitud